Alexander von Humboldt può riferirsi a:

Persone
* Alexander von Humboldt (1769-1859) – naturalista tedesco
 Alexander von Humboldt (generale) (1858-1942) – generale tedesco
 Alexander von Humboldt (SA) (1886-1940) – SA-Führer
 Alexander Georg von Humboldt (1720-1779) – ufficiale prussiano

Organizzazioni
 Alexander von Humboldt-Stiftung – fondazione tedesca

Navi
 Alexander von Humboldt (nave) – nave tedesca del 1906
 Alexander von Humboldt II – nave tedesca
 A. v. Humboldt – nave da ricerca
 CMA CGM Alexander von Humboldt – nave cargo vedi CMA CGM Marco Polo
 Alexander von Humboldt – vedi Voyager (1990)
 Alexander von Humboldt – vedi Minerva (1996)

Toponimi
 Distretto di Alexander von Humboldt – Provincia di Padre Abad, Regione Ucayali (Peru)